Фуэнте-ла-Ланча () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 7 км². Население — 374 человека (на 2010 год). Расстояние — 82 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 [http:// Официальная страница]
 Fuente la Lancha

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы